Танталат неодима — неорганическое соединение,
соль неодима и танталовой кислоты
с формулой NdTaO,
фиолетовые кристаллы,
не растворяется в воде.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств оксидов неодима и тантала:

Физические свойства 
Танталат неодима образует фиолетовые кристаллы
моноклинной сингонии,
пространственная группа I 2/a,
параметры ячейки a = 0,55153 нм, b = 1,12388 нм, c = 0,51184 нм, β = 95,731°, Z = 4
.

Существует метастабильная фаза высокого давления
моноклинной сингонии,
пространственная группа P 2/c,
параметры ячейки a = 0,75920 нм, b = 0,54673 нм, c = 0,77022 нм, β = 100,032°, Z = 4
.

Не растворяется в воде.

Примечания

Литература 
 

Соединения неодима
неодима